Kosice (okres Hradec Králové), een gemeente in het Tsjechische district Hradec Králové
 Kosice (Zębowice), een plaats in de Poolse gemeente Zębowice

Zie ook
 Košice (doorverwijspagina), diverse plaatsen in Tsjechië en Slowakije